6-я олимпиада по шахматам состоялась в Варшаве с 16 по 31 августа 1935 года при участии 20 стран. На тот момент это было рекордным числом. Турнир был очень популярен в городе, в обычные туры собиралось до двух тысяч зрителей, а к финишу и то больше. На турнире было сыграно 760 партий. Приз за красоту получила партия Э. Элисказес — А. Мюффан . Впервые издавался бюллетень, в котором освещался ход борьбы и публиковались партии.

В составах многих команды присутствовала молодёжь. В роли лидеров команд выступали такие шахматисты, как: П. Керес, Г. Штальберг, Э. Бёк и Р. Файн, на второй доске — Болбочан, А. Лилиенталь, П. Фридман, на третьей — Э. Элисказес, на четвёртой — А. Дейк, П. Трифунович, Л. Сабо.

В команде США отсутствовали двое сильнейших шахматистов Америки: И. Кэжден и С. Решевский. Мало кто рассчитывал на их успех, особенно после поражений против венгров в третьем туре со счётом 1 : 3 и против шведов в четвёртом туре со счётом 1½ : 2½.

Сильно начала турнир шведская команда, победив в первом туре команду из Румынии со счётом 4 : 0. Несмотря на то, что они провели следующие туры не так убедительно, всё равно они оставались среди лидеров. А после 6-го тура вышли вперёд. Выигрывая матч за матчем они всё больше уходили в отрыв, который после 11-го тура составлял 3½ очка от сборной Венгрии, 4 — от сборной США и 5 — от сборных Польши и Чехословакии. Но удержать отрыв им не удалось, в 12-м туре они терпят поражение от сборной Югославии (1½ : 2½), а в 13-м от поляков с тем же счётом. После 15-го тура их догоняет команда из Польши, а сборная США отстаёт к тому моменту на пол очка.

Воодушевленные преследованием американцы, за три тура до конца обошли на пол очка конкурентов. Хотя в последнем туре их едва не постигла неудача в матче против англичан, но на финальный результат это повлиять уже не могло.

Своей победой американская сборная во многом была обязана шахматистам, игравшим на последних досках. А. Дейк, уроженец Польши, показал абсолютно лучший результат — 15½ из 18. Отсутствовал только в одном матче против команды Польши. Неплохой результат показал также И. Горовиц.

На второе место претендовали сразу две команды: Швеции и Польши. За тур до конца поляки оторвались на одно очко, но им нужно было играть против более сильного противника, команды из Югославии, а шведам против сборной Палестины. Шведы победили 3 : 1, а поляки проиграли с минимальным счётом (1½ : 2½). Так команда из Швеции обошла поляков на пол очка и заняла второе место. Больше им этот успех повторить не удавалось, несмотря на то, что они участвовали в каждой олимпиаде.

Сразу после турнира, шведские делегаты подали заявку на проведения у себя следующей олимпиады.

Польская команда рассчитывала у себя дома добиться более высокого места. Хотя, она и заняла третье место, но проиграл меньше всех партий — 5; США — 8; Швеция — 9.

Восемь участников смогли пройти турнир без поражений, среди них: А. Алехин, С. Флор, А. Лилиенталь.

В отличие от предыдущих олимпиад, А. Алехин играл неровно, в нескольких партиях благодаря только своей хорошей технике избежал поражений. А через несколько месяцев ему предстояло защищать свой титул против М. Эйве, который вообще не приехал на олимпиаду, а посвятил всё время подготовке.

Параллельно с олимпиадой проходил очередной чемпионат мира среди женщин. В турнире приняло участие 10 шахматисток и вновь победила В. Менчик со 100% результатом (9 из 9), её сестра Ольга была 4-й (5½ очков).

Во время олимпиады состоялся очередной конгресс ФИДЕ, один из самых обсуждаемых вопросов был тот, что Германия (за год до этого вышедшая из Международной федерации) приглашала страны принять участие в турнире, который будет проходить во время олимпиады в Мюнхене в 1936 году . Многие
страны считали, что подобное направлено на подрыв ФИДЕ. На конгрессе было постановили, что каждая страна решает сама, будет ли она принимать участие в этом турнире. Несмотря на предостережения часть «купилась» на уловки и турнир состоялся, но не являлся 7-й олимпиадой.

Регламент 
 36 ходов на 2 часа и 18 ходов на каждый последующий час.

Сборные

Составы команд

США 
Маршалл, Файн, Купчик, Дейк, Горовиц

Швеция 
Штальберг, Штольц, Лундин, Даниэльссон, Э. Ларссон

Польша 
Тартаковер, П. Фридман, Найдорф, Г. Фридман, Макарчик

Венгрия 
Л. Штейнер, Лилиенталь, Хаваши, Сабо, П. Рети

Чехословакия 
Флор, Опоченский, Рейфирж, К. Трейбал, Пеликан

Югославия 
Видмар, Пирц, Костич, Трифунович, Кёниг

Австрия 
Грюнфельд, Шпильман, Элисказес, Г. Мюллер, Подхорцер

Аргентина 
Грау, Хак. Болбочан, Плеси, Мадерна

Латвия 
В. Петров, Апшениек, Фейгин, Хазенфус, Э. Круминьш

Франция 
Алехин, Бетбедер, Мюффан, В. Кан, Райзман

Эстония 
Керес, Фридеман, Лаурентиус, Рауд, Кибберман

Англия 
Уинтер, Томас, Александер, Аткинс, Голомбек

Финляндия 
Бёк, Расмуссон, Солин, Р. Крогиус, Сало

Литва 
Микенас, Махтас, Вайтонис, Вистанецкис, Луцкис

Палестина 
Фердер (Порат), Энох, Добкин, Винц, Черняк

Дания 
Э. Андерсен, Б. Нильсен, Эневольдсен, Ю. Нильсен, Сёренсен

Румыния 
Г. Зильберман, Иким, Броди, Эрдели, Попа

Италия 
Саккони, Монтичелли, Росселли, Роми, Наполитано

Швейцария 
Нэгели, Гроб, В. Михель, А. Штехелин, Гильи

Ирландия 
Рейлли, Криви, О’Хэнлон, Крэнстон, де Бурка

Командные результаты

Личные результаты команд победителей

Лучшие индивидуальные результаты 
 Первая доска — С. Флор (Чехословакия) — 13 из 17 (+9 −0 =8)
 Вторая доска — А. Лилиенталь (Венгрия) — 15 из 19 (+11 −0 =8)
 Третья доска — Э. Элисказес (Австрия) — 15 из 19 (+12 −1 =6)
 Четвёртая доска — А. Дейк (США) — 15½ из 18 (+13 −0 =5)
 Запасной — И. Горовиц (США) — 12 из 15 (+10 −1 =4)

Литература 
 
 Шахматные олимпиады / Ю. Авербах, Б. Туров. Москва : Физкультура и спорт, 1974.
 
 Всемирные шахматные Олимпиады. 1927—2006 / Ханамирян Г. Ереван: 2006

Примечания

Ссылки 
 6-я шахматная олимпиада  на сайте OlimpBase.org 
 История шахматной олимпиады (часть третья) 

Шахматные олимпиады
1935 год в шахматах
Август 1935 года
Шахматы в Польше
Спорт в Польше в 1935 году
Международные спортивные соревнования в Варшаве